Myckeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Myckeltjärnarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Myckeltjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Myckeltjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (2 ha)
Myckeltjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Myckeltjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (22,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn